Павел Ткаченко:
 Ткаченко, Павел Александрович (1947—2014) — член-корреспондент. РАХ, заслуженный художник РФ, профессор СПГУТД.
 Ткаченко, Павел Васильевич (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ткаченко, Павел Дмитриевич (1901—1926) — деятель рабочего движения в Бессарабии.
 Ткаченко, Павел Дмитриевич (род. 1997) — российский хоккеист.